Арриги () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Арриги, Бьяджо, более известный как Теофил из Корте (1676—1740) — итальянский священник-францисканец, святой.
 Арриги, Джованни (1937—2009) — итальянский экономист и социолог.
 Арриги де Казанова, Жан-Тома (1778—1853) — генерал Наполеоновской армии; дальний родственник Бонапартов.
 Арриги де Казанова, Луи (1814—1888) — французский политик, сын предыдущего.
 Арриги, Людовико (1475—1527) — итальянский каллиграф.